Juan Nepomuceno se puede referir a:

 San Juan Nepomuceno, santo católico, patrón de Bohemia.
 San Juan Nepomuceno, navío de línea de la Armada Española a finales del siglo XVIII.
Juan Nepomuceno Almonte, general y político mexicano.

Localidades 
San Juan Nepomuceno, municipio del departamento de Bolívar, Colombia.
San Juan Nepomuceno, distrito del departamento de Caazapá, Paraguay.